Cetea se poate referi la:

 Cetea, Alba
 Cetea, Bihor

Vezi și 
 Râul Cetea (dezambiguizare)

 Cheile Văii Cetii

Toponime românești